Уо́рден () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уорден, Александра (род. 1970) — американский эколог-микробиолог, океанолог.
 Уорден, Альфред Меррилл (1932—2020) — астронавт США, один из 24 человек, летавших к Луне.
 Уорден, Арчибальд (1869—1943) — британский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Уорден, Джек (1920—2006) — американский актёр кино и телевидения.
  (1818—1897) — американский адмирал.
  (род. 1976) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  (род. 1955) — британско-южноафриканский историк.
  (род. 1949) — американский генерал, профессор, директор Исследовательского центра Эймса (2006—2015).
  (1855—1918) — американская художница и преподавательница.
 Уорден, Хэнк (1901—1992) — американский актёр кино и телевидения.

Топоним 
США
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — поселение в Монтане.

Прочие страны
  — парк в Саут-Риббл, Англия.

Корабли ВМФ США 
Основная статья: 
  — эскадренный миноносец, в строю с 1901 по 1919 год.
  — эскадренный миноносец, в строю с 1919 по 1930 год.
 USS Worden (DD-352) — эскадренный миноносец, в строю с 1934 по 1943 год.
  — крейсер, в строю с 1962 по 1993 год.

См. также 
 Уорд
 Вурден